Ел Галопе има више значења:

 Ел Галопе (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Галопе (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику